Gerald Michael Cheevers, dit Gerry Cheevers, et surnommé , (né le  à Saint Catharines, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel et entraîneur de hockey sur glace.

Carrière 
Gardien de but canadien, membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1985, Cheevers a joué chez les professionnels durant 19 saisons (1961-1980) en majeure partie pour les Bruins de Boston où il gagna 2 fois la Coupe Stanley en 1970 et 1972. Il a été également entraîneur de cette même équipe pour enfin devenir instructeur des gardiens.

Malgré son excellente moyenne de buts encaissés lors de la série du siècle 1974 (meilleure que celle de Vladislav Tretiak), son apport le plus important au sport demeure dans l'équipement du gardien de but. Cheevers a lancé la mode des masques protecteurs décoratifs en décidant de faire peindre des points de suture sur son masque chaque fois qu'il recevait une rondelle au visage.

Statistiques de joueur 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1956-1957 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 1 ||  ||  ||  || 60 || 4 || 4 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1957-1958 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA. || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 6 ||  ||  ||  || 360 || 28 || 4,67 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 36 || 18 || 13 || 5 ||  || 111 || 3,08 ||  || 5 || 0 || 10 ||  ||  || 600 || 33 || 3,3 ||  || 0 || 
|-
| 1960-1961 || St. Michael's Majors de Toronto || OHA || 30 || 12 || 20 || 5 ||  || 94 || 3,18 ||  || 2 || 0 || 20 ||  ||  ||  || 52 || 2,6 ||  || 1 || 
|-
| 1960-1961 || St. Michael's Majors de Toronto || M-Cup || 9 || 7 || 2 || 0 || 540 || 21 || 2,33 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 5 || 2 || 2 || 1 || 300 || 21 || 4,2 ||  || 0 || 0 || 9 || 7 || 2 || 540 || 21 || 2,33 ||  || 1 || 
|-
| 1961-1962 || Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie || EPHL || 29 || 13 || 13 || 3 ||  || 103 || 3,55 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 120 || 6 || 3 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1961-1962 || Americans de Rochester || LAH || 19 || 9 || 9 || 1 ||  || 69 || 3,63 ||  || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 120 || 8 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1962-1963 || Americans de Rochester || LAH || 19 || 7 || 9 || 3 ||  || 75 || 3,95 ||  || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Wolves de Sudbury || EPHL || 51 || 17 || 24 || 10 ||  || 212 || 4,15 ||  || 4 || 10 || 8 || 4 || 4 || 485 || 29 || 3,59 ||  || 1 || 0
|-
| 1963-1964 || Americans de Rochester || LAH || 66 || 38 || 25 || 2 ||  || 187 || 2,84 ||  || 3 || 6 || 2 || 0 || 2 || 120 || 8 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1964-1965 || Americans de Rochester || LAH || 72 || 48 || 21 || 3 ||  || 195 || 2,68 ||  || 5 || 26 || 10 || 8 || 2 || 615 || 24 || 2,34 ||  || 0 || 0
|-
| 1965-1966 || Bruins de Boston || LNH || 7 || 0 || 4 || 1 || 340 || 34 || 6 || 82,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Blazers d'Oklahoma City || CPHL || 30 || 16 || 9 || 5 ||  || 73 || 2,49 ||  || 3 || 8 || 9 || 8 || 1 || 540 || 19 || 2,11 ||  || 0 || 2
|-
| 1966-1967 || Bruins de Boston || LNH || 22 || 5 || 10 || 6 ||  || 72 || 3,33 || 92,3 || 1 || 12 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Blazers d'Oklahoma City || CPHL || 26 || 14 || 6 || 5 ||  || 71 || 2,8 ||  || 1 || 4 || 11 || 8 || 3 || 677 || 29 || 2,57 ||  || 1 || 16
|-
| 1967-1968 || Bruins de Boston || LNH || 47 || 23 || 17 || 5 ||  || 125 || 2,83 ||  || 3 || 8 || 4 || 0 || 4 || 239 || 15 || 3,77 || 89,5 || 0 || 4
|-
| 1968-1969 || Bruins de Boston || LNH || 52 || 28 || 12 || 12 ||  || 145 || 2,8 ||  || 3 || 14 || 9 || 6 || 3 || 571 || 16 || 1,68 || 94,7 || 3 || 17
|-
| 1969-1970 || Bruins de Boston || LNH || 41 || 24 || 8 || 8 ||  || 108 || 2,72 ||  || 4 || 4 || 13 || 12 || 1 || 780 || 29 || 2,23 || 92,5 || 0 || 2
|-
| 1970-1971 || Bruins de Boston || LNH || 40 || 27 || 8 || 5 ||  || 109 || 2,73 || 91,8 || 3 || 4 || 6 || 3 || 3 || 359 || 21 || 3,51 || 89,2 || 0 || 4
|-
| 1971-1972 || Bruins de Boston || LNH || 41 || 27 || 5 || 8 ||  || 101 || 2,5 ||  || 2 || 25 || 8 || 6 || 2 || 483 || 21 || 2,61 || 91,5 || 2 || 0
|-
| 1972-1973 || Crusaders de Cleveland || AMH || 52 || 32 || 20 || 0 ||  || 149 || 2,84 || 91,2 || 5 || 30 || 9 || 5 || 4 || 548 || 22 || 2,41 ||  || 0 || 4
|-
| 1973-1974 || Crusaders de Cleveland || AMH || 59 || 30 || 20 || 6 ||  || 180 || 3,03 || 90,6 || 4 || 30 || 5 || 1 || 4 || 303 || 18 || 3,56 ||  || 0 || 6
|-
| 1974-1975 || Crusaders de Cleveland || AMH || 52 || 26 || 24 || 2 ||  || 167 || 3,26 || 90,5 || 4 || 59 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Crusaders de Cleveland || AMH || 28 || 11 || 14 || 1 ||  || 95 || 3,63 || 88,6 || 1 || 15 || 5 || 1 || 4 || 300 || 23 || 4,6 ||  || 0 || 0
|-
| 1975-1976 || Bruins de Boston || LNH || 15 || 8 || 2 || 5 || 900 || 41 || 2,73 || 91,1 || 1 || 2 || 6 || 2 || 4 || 392 || 14 || 2,14 || 91,7 || 1 || 
|-
| 1976-1977 || Bruins de Boston || LNH || 45 || 30 || 10 || 5 ||  || 137 || 3,04 ||  || 3 || 46 || 14 || 8 || 5 || 856 || 44 || 3,08 || 86,5 || 1 || 4
|-
| 1977-1978 || Bruins de Boston || LNH || 21 || 10 || 5 || 2 ||  || 48 || 2,65 ||  || 1 || 14 || 12 || 8 || 4 || 732 || 35 || 2,87 || 88,4 || 1 || 6
|-
| 1978-1979 || Bruins de Boston || LNH || 43 || 23 || 9 || 10 ||  || 132 || 3,16 ||  || 1 || 23 || 6 || 4 || 2 || 359 || 15 || 2,5 || 89 || 0 || 
|-
| 1979-1980 || Bruins de Boston || LNH || 42 || 24 || 11 || 7 ||  || 116 || 2,81 ||  || 4 || 62 || 10 || 4 || 6 || 617 || 32 || 3,11 || 87,4 || 0 || 0

| 418 || 230 || 102 || 74 ||  ||  || 2,89 || 91,3 || 26 || 214 || 88 || 53 || 34 ||  || 242 || 2,7 || 91,3 || 8 || 37

| 191 || 99 || 78 || 9 ||  || 591 || 3,12 || 90,5 || 14 || 134 || 19 || 7 || 12 || 1151 || 63 ||  ||  || 0 || 10

Internationales 

|-
| 1974 ||  || Série du siècle 1974 || 7 || 1 || 3 || 3 || 420 || 24 || 3,43 ||  || 0 || 30 || Défaite 4-3

Statistiques d'entraîneur 

|-
| 1980-1981 || Bruins de Boston || LNH  || 80 || 37 || 30 || 13 || align="left" | Éliminés au  tour
|-
| 1981-1982 || Bruins de Boston || LNH  || 80 || 43 || 27 || 10 || align="left" | Éliminés au  tour
|-
| 1982-1983 || Bruins de Boston || LNH  || 80 || 50 || 20 || 10 || align="left" | Éliminés au  tour
|-
| 1983-1984 || Bruins de Boston || LNH  || 80 || 49 || 25 || 6 || align="left" | Éliminés au  tour
|-
| 1985-1985 || Bruins de Boston || LNH  || 56 || 25 || 24 || 7 || align="left" | Remplacé en cours de saison

Trophées et distinctions 
Coupe Stanley en 1970 et 1972 avec les Bruins de Boston.
Série du siècle 1974.
Membre du Temple de la renommée (1985)
Membre de l’équipe canadienne de la Coupe Canada de 1976.
Trophée Harry-« Hap »-Holmes (1964-1965)

Notes et références 

Naissance en décembre 1940
Naissance à Saint Catharines
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Crusaders de Cleveland
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gardien de but de hockey sur glace
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Champion de la Coupe Calder
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Bruins de Boston
Membre du Temple de la renommée du hockey